Il singolare del torneo di tennis Portoroz Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Orlin Stanojčev che ha battuto in finale Lars Burgsmüller 1-6, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (secondo turno)
 Nicolas Escudé (primo turno)
 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Jérôme Golmard (quarti di finale)

 John van Lottum (semifinali)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Marzio Martelli (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Portoroz Challenger 1997